Вейк-ан-Зее 2011 — 73-й международный шахматный турнир, который проходил с 14 по 30 января 2011 года.

 Категория: 20-я (средний рейтинг: 2740).
 Контроль времени: 100 минут на 40 ходов, потом 50 минут на 20 ходов и 15 минут до конца партии с добавлением 30 секунд за каждый сделанный ход, начиная с первого.

Участники турнира 

¹) рейтинги даны на январь 2011 года

Движение по турам

Таблица

Ссылки 
 Официальная страница
 Информация о турнире на сайте The Week in Chess
 Вейк-ан-Зее 2011 на сайте ChessPro.ru

Январь 2011 года
2011 год в шахматах